Estelle Desanges (8 de março de 1977) é o nome artístico de uma atriz pornográfica francesa.

Prêmios 
 2000: Hot d'Or – Best French New Starlet
 2001: Hot d'Or – Meilleure Actrice Européenne – Second Rôle
 2009: Hot d'Or – Honorary Award

Ligações externas 
 

Atores pornográficos da França
Naturais de Laval (Mayenne)